Краше́вский — польская фамилия.

Известные носители:

 Крашевский, Иосиф Даниил Антоний (? — 1758) — витебский аббат и историк.
 Крашевский, Каэтан (1827—1896) — польский писатель.
 Крашевский, Люциан (1820—1892) — польский художник и фотограф.
 Крашевский, Юзеф Игнацы (1812—1887) — польский писатель, публицист, издатель, автор книг по истории и этнографии.

См. также 
 Крашевские — польский дворянский род.
 Окрашевский, Станислав (1744—1824) — польский воздухоплаватель.